Launchpad, la plataforma de desenvolupament col·laboratiu de programari desenvolupada i mantinguda per Canonical Ltd.
 Launchpad (macOS), el llançador d'aplicacions per macOS desenvolupat per Apple.